Cette page contient les pages d'homonymie de Chignin.

Toponyme 

 Chignin, une commune française.

Patronyme 
Une ou plusieurs familles seigneuriales de Chignin, issues du village précédent, dont :
 Anthelme de Chignin, saint, évêque et seigneur de Belley () ;
 Bernard de Cheneio dit de Chignin, archevêque-comte de Tarentaise (fin du -début du ) ;
 Herluin dit de Chignin, archevêque-comte de Tarentaise () ;

Autres 
 Tours de Chignin (château de Chignin), ()
 Chignin (AOC), vin blanc de Savoie ;
 Chignin-bergeron, vin blanc de Savoie ;